Vesser (plaats), een stadsdeel van Suhl in de Duitse deelstaat Thüringen
Vesser (rivier), een riviertje in de Duitse deelstaat Thüringen